Barbie kan henvise til flere artikler:

 Barbiedukke – den berømte dukke fra Mattel.
 Barbie (model) – en pornomodel fra Danmark.